Zervokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zervochóri, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Palaió Zervochóri, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar